Ruppelt ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Ruppelt (1912–1988), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Georg Ruppelt (* 1947), deutscher Bibliothekar
 Michael Ruppelt (* 1953), deutscher Richter

Siehe auch:
 Ruppel